Taugourdeau est un patronyme porté notamment par :

 Jean-Charles Taugourdeau (1953-), homme politique français
 Martial Taugourdeau (1926-2001), homme politique français
 Philippe Taugourdeau (Taug.), botaniste et paléontologue français